Die VTR Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2012 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die VTR Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Turnier wurde in den Jahren 2010 und 2011 in Santiago de Chile ausgetragen, zuvor hatte es schon von 2001 bis 2009 in Viña del Mar stattgefunden. Der letztjährige Sieger im Einzel, Tommy Robredo, konnte aus Verletzungsgründen nicht zur Titelverteidigung antreten. Der Titel ging an den topgesetzten Argentinier Juan Mónaco, der sich im Finale in drei Sätzen gegenüber seinem Landsmann Carlos Berlocq behaupten konnte.

Im Doppel waren Marcelo Melo und Bruno Soares die Titelverteidiger, sie spielten jedoch in diesem Jahr beide mit neuen Partnern und schieden mit diesen jeweils im Viertelfinale aus. Turniersieger wurden die ungesetzten Frederico Gil und Daniel Gimeno Traver durch einen Finalerfolg in drei Sätzen gegen Pablo Andújar und Carlos Berlocq.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Viña del Mar